Сергей Михайлович Лукьянов: Лукьянов, Сергей Михайлович (1855—1935) — врач и государственный деятель, директор Института экспериментальной медицины.
 Лукьянов, Сергей Михайлович (род. 2000) — российский футболист.